Гусар:
 Гусар — военнослужащий, рядовой, лёгкой кавалерии в вооружённых силах различных государств мира.
 Гусар — род обезьян.
 Гусар — город на севере Азербайджана, административный центр Гусарского района.
 Гусар — река в России, протекает в Челябинской области.
 «Гусар» (1983) — роман Артуро Переса-Реверте.
 «Гусар» (1833) — стихотворение А. С. Пушкина.
 «Гусар» (2020) — российский комедийный телесериал.

См. также 
 Гузар
 Гусар на крыше
 Гусарская баллада (значения)
 Гусары (значения)
 О бедном гусаре замолвите слово
 Сватовство гусара
 Хусар